The Common Reader () é uma coleção de ensaios em um volume da escritora britânica Virginia Woolf, foi lançado em 1925. Um segundo volume de mesmo nome foi lançado em 1932.

Livros de Virginia Woolf
Livros de 1925
Livros de 1932